День социального работника:

 День социального работника (Россия) — 8 июня.
 День работников системы социальной защиты (Казахстан) — последнее воскресенье октября.
 День работника социальной сферы (Украина) — первое воскресенье ноября.

Примечания